Петин  (Paetinus) е име на:

 Когномен на фамилиите Фулвии и Артикулеи
 Марк Фулвий Курв Петин, суфектконсул 305 пр.н.е.
 Марк Фулвий Петин, консул 299 пр.н.е.
 Сервий Фулвий Петин Нобилиор, консул 255 пр.н.е.

 Квинт Артикулей Петин, консул 123 г.

Вижте също 
 Когномен Пет (Paetus; Paeti)
 Когномен Нобилиор (Nobilior)